Desa Kajongan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kajongan (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 109,35), Jawa Tengah, 
 Desa Kajongan (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 109,59), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar